SDŽ se lahko nanaša:
 v češčini na:
 Sociálně demokratické ženy, žensko gibanje znotraj socialdemokratske stranke ČSSD (?)
 Suverenita – strana důstojného života (SDŽ), češko levosredinsko politično stranko.
 v hrvaščini nanaša na Splitsko-dalmatinsko županijo na Hrvaškem,
 v srbščini na Srbske državne železnice (»Srpske državne železnice«)

Glej tudi 
 tričrkovne kratice od QAA do TŽŽ,
 tričrkovna kratica.